Hacek steht für

ein slawisches diakritisches Zeichen, siehe Hatschek
eine Gruppe von Endokarditis-Erregern, siehe HACEK